— японское издательство, одно из наиболее известных и значимых в стране. Основано в 1896 году. Головной офис расположен в токийском районе Синдзюку. Издательство широко известно не только своими литературными журналами («Синтё» и др.) и знаменитой серией «Библиотека Синтёся», но и тем, что её издания полемической направленности являются своего рода трибуной для сторонников консервативных политических взглядов. «Синтёся» курирует ряд крупных литературных премий: премия Мисимы, премия Кобаяси, премия Кавабаты и др.

Книги 
 1Q84

Журналы

Еженедельные 
 
 
 FOCUS (suspended)

Ежемесячные 
 ENGINE
 Foresight
 
 Monthly Comics @ Bunch (яп. 月刊コミック@バンチ )
 
 nicola

Сезонные

Ссылки 
 Официальный сайт издательства 

Издательства, основанные в 1896 году
Издательства Японии
Издатели манги
Компании Токио